Мартіна Хінгіс була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участі.

Серена Вільямс виграла титул, перемігши у фіналі Дженніфер Капріаті з рахунком 6–1, 6–7(7), 6–3.

Сіяні гравчині 
Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло. 

  Дженніфер Капріаті (фінал)
  Жустін Енен (чвертьфінал)
  Амелі Моресмо (3-тє коло)
  Серена Вільямс (переможниця)
  Моніка Селеш (півфінал)
  Дементьєва Олена В'ячеславівна (3-тє коло)
  Аманда Кетцер (3-тє коло)
  Магдалена Малеєва (2-ге коло)
  Меган Шонессі (чвертьфінал)
  Єлена Докич (3-тє коло)
  Сандрін Тестю (чвертьфінал)
  Аранча Санчес Вікаріо (1-ше коло)
  Кончіта Мартінес (знялась через травму ахілла)
  Анке Губер (півфінал)
  Барбара Шетт (3-тє коло)
  Чанда Рубін (2-ге коло, знялася через розтягнення щиколотки)
  Ірода Туляганова (1-ше коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
Draw and Qualifying Draw 

Rogers ATandT Cup
Canada Masters and the Rogers AT&T Cup 2001